

Notes et références

Voir aussi 
 Culture en Floride

Culture en Floride
Festival aux États-Unis
Liste de festivals par lieu
Festivals